Алексе́й База́ров: Базаров, Алексей (род. 1963) — советский и израильский легкоатлет-барьерист.
 Базаров, Алексей Фёдорович (1945—2012) — советский и российский военачальник.